Немерче — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, Немерченська сільська рада
 Немерче — селище, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, Немерченська сільська рада